Åke Lundeberg kan syfta på bland andra:

* Åke Lundeberg (1888–1939), svensk sportskytt
 Åke Lundeberg (född 1947), svensk läkare